Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen  USS Aulick zu Ehren von John H. Aulick:
 USS Aulick (DD-258), zur Clemson-Klasse gehörender Zerstörer der US Navy, Stapellauf 1919, Verkauf an Großbritannien 1940, Dienst als HMS Burnham (H82), Abbruch 1948
 USS Aulick (DD-569), zur Fletcher-Klasse gehörender Zerstörer der US Navy, Stapellauf 1942, Verkauf an Griechenland 1959, Dienst als Sfendoni (D-85), Abbruch 1997

Aulick